Saito o Saitō è un cognome e nome proprio di persona maschile giapponese.

Persone 
 Akihiko Saitō – militare e mercenario giapponese
 Akira Saitō – pilota motociclistico giapponese, ritiratosi dall'attività agonistica
 Ayaka Saitō – attrice e doppiatrice giapponese
 Chiho Saitō – fumettista giapponese
 Chiwa Saitō – doppiatrice giapponese
 Daisuke Saito – ex calciatore giapponese
 Daisuke Saito – calciatore giapponese
 Haruka Saito – giocatrice di softball giapponese
 Hiroshi Saitō – ex calciatore giapponese
 Hiroshi Saitō – cestista giapponese
 Hiroya Saitō – ex saltatore con gli sci giapponese
 Hitohiro Saitō – artista marziale giapponese
 Hitoshi Saito – judoka e allenatore di judo giapponese
 Ikuzo Saito – wrestler giapponese
 James Saito – attore statunitense
 Juniti Saito – ufficiale brasiliano di origini giapponesi
 Katsuyuki Saito – ex giocatore di calcio giapponese
 Kazuki Saito – giocatore di calcio giapponese
 Kazuo Saitō – allenatore di calcio ed ex calciatore giapponese
 Kimiko Saitō – doppiatrice giapponese
 Kinoto Saito – ex calciatore giapponese
 Daisuke Ban – attore giapponese
 Kosuke Saito – disc jockey e musicista giapponese
 Kosuke Saito – calciatore giapponese
 Kiyoshi Saito – ex calciatore giapponese
 Kiyoshi Saitō – artista giapponese
 Makoto Saitō – wrestler giapponese
 Manabu Saitō – calciatore giapponese
 Masaki Saito – giocatore di baseball giapponese
 Masaki Saito – calciatore giapponese
 Masato Saito – ex calciatore giapponese
 Masaya Saito – ex calciatore giapponese
 Captain New Japan, anche conosciuto come Hideo Saitō – wrestler giapponese
 Miuna Saito – ex cantante giapponese
 Mokichi Saitō – poeta giapponese
 Morihiro Saitō – artista marziale giapponese
 Ryoei Saito – collezionista d'arte giapponese
 Ryu Saito – ex calciatore giapponese
 Saizō Saitō – calciatore giapponese
 Shirō Saitō – attore e doppiatore giapponese
 Takako Saito – artista giapponese
 Takako Saito – wrestler giapponese
 Takao Saitō – fumettista giapponese
 Takao Saitō – direttore della fotografia giapponese
 Takashi Saito – ex giocatore di baseball giapponese
 Takeshi Saito – hockeista su ghiaccio giapponese
 Takeshi Saito – calciatore giapponese
 Takumi Saitō – attore, modello e cantante giapponese
 Tamaki Saitō – psicologo e scrittore giapponese
 Tetsuo Saito – politico giapponese
 Hiro Mizushima, nato Tomohiro Saitō, attore, scrittore e modello giapponese
 Torajirō Saitō – regista giapponese
 Toshihide Saitō – ex calciatore giapponese
 Tsuneyoshi Saito – compositore giapponese
 Yasuka Saitō – attore giapponese
 Yakkun Sakurazuka, pseudonimo di Yasuo Saitō – cantante e doppiatore giapponese
 Yoot Saito – designer di videogiochi giapponese
 Yoshitsugu Saitō – generale giapponese
 Yōsuke Saitō – calciatore giapponese
 Yuka Saitō – doppiatrice giapponese
 Yuki Saitō – cantante, attrice e poetessa giapponese
 Yasuka Saitō – attore giapponese

Altro 
 Saito – città del Giappone
 2615 Saito – asteroide della Fascia principale
 Hajime Saitō – personaggio del fumetto Kenshin samurai vagabondo

Note